Tunica albuginea se poate referi la:
 Tunica albuginea a penisului - țesut conjunctiv al corpilor cavernoși ai penisului;
 Tunica albuginea a clitorisului - țesut conjunctiv al corpilor cavernoși ai clitorisului;
 Tunica albuginea a testiculelor - țesut conjunctiv al testiculelor;
 Tunica albuginea a ovarelor - țesut conjunctiv al ovarelor.

Țesut conjunctiv